Шляховский:

 Шляховский — хутор во Фроловском районе Волгоградской области России.
 Шляховский сельский совет — входит в состав Коломакского района Харьковской области Украины.
 Шляховский сельский совет Харьковской области — входит в состав Кегичевского района Харьковской области Украины.